Deux navires de l'US Navy ont été nommés USS Makin Island :
 L' est un porte-avions d'escorte qui a servi au cours de la seconde Guerre mondiale ;
 L' est un navire d'assaut amphibie actuellement en service actif.

Makin Island